Соня Белоусова (, род. 4 февраля 1990) — пианистка, композитор и исполнитель. В настоящее время живёт и работает в г. Лос-Анджелес, штат Калифорния. Призёр международных конкурсов по композиции и фортепиано.

Биография 
Дебютировала в 8-летнем возрасте на сцене Санкт-Петербургской филармонии. Уже в возрасте 13 лет была отмечена наградой Министерства культуры РФ как юный талант за выдающиеся достижения в композиции. 

Получила известность в связи со своим проектом Player Piano, созданным совместно с режиссёром и сценаристом Томом Греем (первоначальное название — Cosplay Piano, которое предложил Стэн Ли, продюсер Marvel Comics).  В этом проекте, получившем несколько миллионов просмотров, Белоусова исполняет популярные мелодии из видеоигр и фильмов в собственной аранжировке. Также выступила как продюсер видеоигры The Realms of Labyrinth.

Белоусова выступала на больших концертах как в России, так и в США, включая Большой Зал Московской консерватории. Большой и камерный залы Санкт-Петербургской филармонии и др.

Является композитором песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Награды и номинации

Работы

Кино и телевидение

Балет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт Player Piano

Пианистки России
Музыканты из Лос-Анджелеса
Выпускники Музыкального колледжа Беркли